Engels voetbalkampioenschap 2015/16 - ook bekend als Premier League
 Premier League 2016 (Ghana)
 Premier League 2016 (Nigeria)